Tabak, een genotsmiddel afkomstig van de bladeren van de tabaksplant

 Personen
 Jan Tabak, bijnaam van Jan Jacobszoon, Nederlands ondernemer in de 17e eeuw
 Joss Tabak (1956), Nederlands politicus
 Tino Tabak (1946), Nederlands wielrenner